40-ият северен паралел или 40° северна ширина e паралел, който се намира на 40° северно от екваториалната равнина. От началния меридиан на изток прекосява Европа, Азия, Тихия океан, Северна Америка, Атлантическия океан и Европа.

с040-и северен паралел